Александр Васильевич Зиновьев (15 ноября 1939 г.) — советский и российский учёный-металлург, специалист в области обработки металлов давлением. Доктор технических наук, профессор кафедры обработки металлов давлением Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Александр Васильевич родился 15 ноября 1939 года в Москве. После окончания средней школы в течение года работал в ЦНИИчермете, а 1957 г. поступил в Московский институт стали. В 1962 г., окончив вуз и получив квалификацию инженера-металлурга по специальности "обработка металлов давлением", он становится аспирантом МИСиС. В 1965 г. при научном руководстве П.И. Полухина А.В. Зиновьев защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Комплексное исследование упругого сжатия валков и контактных напряжений при прокатке на стане кварто». В этом же году начал работать в МИСиС: сначала старшим научным сотрудником, старшим преподавателем, затем доцентом, профессором, а с 1993 по 2011 г. – заведующим кафедрой пластической деформации специальных сплавов.

С 1970 по 1971 г. проходил научную стажировку в Салфордском университете (Великобритания), в 1972–1973 гг. заведовал кафедрой обработки металлов давлением в Эль-Таббинском металлургическом институте (Египет).

В 1990 г. А.В. Зиновьев защитил докторскую диссертацию по специальности обработка металлов давлением на тему «Повышение эффективности производства листов, полос и лент цветных металлов и сплавов на основе исследования, разработки и внедрения технологических методов управления качеством продукции». В основе диссертации – результаты научных работ, выполненных в исследовательских лабораториях России, Великобритании, Казахстана и Египта, а также на металлургических предприятиях России, Украины и Казахстана.

Научная и образовательная деятельность 
Научные интересы А.В. Зиновьева относятся к листопрокатному производству и базируются на многочисленных исследованиях, выполненных в течение пяти десятков лет в лабораториях различных стран мира. За прошедшие годы им создана научная школа по изучению контактного взаимодействия металла и инструмента при прокатке чёрных и цветных металлов и технологических основ повышения качества листов, полос и лент. Результаты выполненных научно-исследовательских работ под руководством А.В. Зиновьева успешно внедрены на заводах по обработке цветных металлов – Кировском, Кольчугинском, Московском, Орском, Гайском, Артемовском (Украина).

Основные результаты исследований опубликованы в 240 статьях и монографиях. А.В. Зиновьевым подготовлено более 20 учебно-методических пособий, издан учебник для техникумов «Общая металлургия», учебник для вузов «Технология обработки давлением цветных металлов и сплавов». Разработаны и получены патенты более чем на 20 изобретений.

Под научным руководством А.В. Зиновьева подготовлено более 250 инженеров, бакалавров и магистров, 14 кандидатов и 2 доктора наук. Много лет курирует в НИТУ "МИСиС" сотрудничество с институтом обработки металлов давлением Фрайбергской Горной академии в области научных исследований и подготовки дипломированных инженеров и кандидатов наук. С 1975 г. входил в состав диссертационного совета МИСиС, являясь с 1993 г. его председателем. Член редакционных коллегий журналов «Цветные металлы», «Производство проката», «Новости черной металлургии за рубежом», «Бюллетень научно-технической и экономической информации «Черная металлургия».

Признание 
В 2005 г. А.В. Зиновьев избран Почётным академиком Академии наук высшей школы Украины, в 2007 г. — почётным профессором Запорожского национального технического университета, в 2009 г. — почётным доктором Ченстоховского политехнического университета (Польша).

За плодотворную работу в области науки и образования Александр Васильевич имеет государственные награды: медали СССР (1970, 1987 гг.) и России (1997 г.), почётную грамоту Президиума Верховного Совета РСФСР (1980 г.). Награжден нагрудным знаком министерства образования «За отличные успехи в области высшего образования СССР» (1985 г.).

За большие научные достижения А. В. Зиновьеву указом Президента России в 2001 г. присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ», приказом министра промышленности РФ в 2005 г. — звание «Почётный металлург РФ».

Источники 
Зиновьеву Александру Васильевичу — 75 лет. Цветные металлы, 2014 г. № 11.

Поздравляем с юбилеем Александра Васильевича Зиновьева! Известия Высших Учебных Заведений. Черная Металлургия. 2014 г. № 11.

Страница А.В. Зиновьева на сайте издательского дома "Руда и металлы".

Выпускники МИСиСа
Преподаватели МИСиСа
Учёные МИСиС